

Cinema e televisione 
 Eve of Destruction – miniserie statunitense
 Priorità assoluta (Eve of Destruction) – film del 1991 diretto da Duncan Gibbins
 Eve of Destruction - Distruzione totale – film del 2013 diretto da Robert Lieberman
 Vigilia di distruzione (Eve of Destruction) – episodio della quinta stagione della serie televisiva Grimm
 Eve of Destruction – episodio della seconda stagione della serie televisiva Just Shoot Me!

Fumetti 
 L'alba della distruzione (Eve of Destruction) – fumetto Marvel Comics

Musica 
 Eve of Destruction – pseudonimo usato originariamente da Eve, rapper statunitense 
 Eve of Destruction – album di Barry McGuire del 1965
 Eve of Destruction - canzone di P.F. Sloan del 1965
 Eve of Destruction – singolo di Barry McGuire del 1965
 Eve of Destruction – singolo dei Dickies del 1978, cover dell'omonimo brano di Barry McGuire
 Eve of Destruction – album di Johnny Thunders del 2005
 Eve of Destruction – singolo dei Chemical Brothers del 2019

Videogiochi 
 Nemesis 3: The Eve of Destruction – videogioco del 1989
 Test Drive: Eve of Destruction – videogioco del 2004